HLFS bzw. hlfs steht für:

 Hessische Landesfeuerwehrschule, eine Schule für Feuerwehrangehörige in Deutschland / Hessen
 Höhere land- und forstwirtschaftliche Schule, Schultyp in Österreich

HLFS